Дмитрий Анатольевич Коваленко:
 Коваленко, Дмитрий Анатольевич (1896—1991) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Коваленко, Дмитрий Анатольевич — украинский военный деятель, капитан 2-го ранга.